La Nuova è un'abbreviazione comune per diversi prodotti culturali, fra cui:

Cinema 
La nuova armata Brancaleone, cortometraggio-burla del 2010
La nuova generazione, film del 2006
La nuova macchina di Mike, cortometraggio del 2002
La nuova terra, film del 1972

Editoria 
La Nuova Ecologia, mensile dell'associazione Legambiente 
La Nuova Europa, rivista settimanale di politica e cultura
La Nuova Ferrara, quotidiano di Ferrara
La Nuova Frontiera, casa editrice di Roma
La Nuova Italia, casa editrice di Firenze fondata a Venezia
La Nuova Sardegna, quotidiano di Sassari
La Nuova Stampa, altra denominazione del quotidiano La Stampa di Torino
la Nuova Venezia, quotidiano di Venezia

Letteratura 
La nuova Atlantide, racconto utopico del filosofo inglese Francesco Bacone
La nuova vita, romanzo dello scrittore turco Orhan Pamuk

Musica 
La nuova America, traccia dell'album Anima latina di Lucio Battisti
La Nuova Cricca, gruppo musicale pop-beat italiano
La Nuova Gente, gruppo musicale di Messina
Nuova Raccomandata Ricevuta di Ritorno, gruppo musicale di Roma

Teatro 
La nuova colonia,  dramma di Luigi Pirandello

Televisione 
La nuova famiglia Addams, serie televisiva canadese
La nuova squadra, serie televisiva italiana
La nuova squadra 2, seconda stagione della serie televisiva italiana
La nuova ragazza del quartiere, ottavo episodio della quarta stagione della serie televisiva statunitense de I Simpson